Phoenix significa "fenice" in latino e in inglese. Il termine può riferirsi a:

Astronomia ed esplorazione spaziale 
 Phoenix – costellazione della Fenice
 Phoenix – modello in scala della versione europea dello space shuttle per la dimostrazione di un atterraggio autonomo
 Phoenix Mars Lander – sonda della NASA in missione su Marte

Biologia 
 Phoenix – genere di piante della famiglia delle palme

Cinema 
 Phoenix – film del 1995
 Phoenix - Delitto di polizia (Phoenix) – film del 1998
 Il segreto del suo volto (Phoenix) – film del 2014 diretto da Christian Petzold

Geografia 
 Mauritius
 Phoenix – città 
 Stati Uniti d'America
 Phoenix – capitale dell'Arizona
 Phoenix – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Phoenix – città della Contea di Keweenaw, Michigan
 Phoenix – città della Contea di Oswego, New York
 Phoenix – città della Contea di Jackson, Oregon
 Sudafrica
 Phoenix – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini, KwaZulu-Natal

Informatica 
 Phoenix – nome originale del browser Mozilla Firefox
 Phoenix – web framework
 Phoenix Technologies – società produttrice di BIOS

Letteratura 
 Phoenix (The Phoenix Exultant – 2003) – romanzo di fantascienza di John C. Wright
 Phoenix Enterprise Publishing Company – casa editrice italiana
 Premio Phoenix – premio assegnato negli Stati Uniti nell'ambito della letteratura per ragazzi

Musica 
 Phoenix – etichetta discografica italiana
 Phoenix – gruppo musicale francese
 Phoenix – album dei Grand Funk Railroad del 1972
 Phoenix – album delle Labelle del 1975
 Phoenix – album di Dan Fogelberg del 1979
 Phoenix – album degli Earth and Fire del 1989
 Phoenix – album dei Clan of Xymox (con il nome Xymox) del 1991
 Phoenix – album di Zauber del 1992
 Phoenix – brano dei Daft Punk tratto dall'album Homework del 1997
 Phoenix – album degli Asia del 2008
 Phoenix – album degli Zebrahead del 2008
 Phoenix – album degli Agathodaimon del 2009
 Phoenix – singolo dei Decoded Feedback del 2002
 Phoenix – album dei Carpark North del 2014
 Phoenix – singolo di Olivia Holt del 2016
 Phoenix – singolo di Nelly Furtado del 2017
 Phoenix – album di Rita Ora del 2018
 Phoenix – singolo degli Sheppard del 2020

Personaggi immaginari 
 Phoenix – personaggio dei fumetti Atlas/Seaboard Comics
 Phoenix – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco 
 Phoenix – personaggio dei Transformers
 Aster Phoenix – personaggio dell'universo Yu-Gi-Oh!
 Paul Phoenix – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Phoenix Wright – personaggio principale della saga di videogiochi Ace Attorney

Persone 
 Beth Phoenix – wrestler statunitense
 Dean Phoenix – attore pornografico messicano
 Joaquin Phoenix – attore statunitense
 Rain Phoenix – attrice e cantante statunitense
 River Phoenix – attore statunitense
 Satine Phoenix – attrice pornografica e modella statunitense
 Summer Phoenix – attrice e modella statunitense
 Tanit Phoenix – modella e attrice sudafricana

Televisione 
 Inganni e segreti (Phoenix) – episodio della terza stagione di Smallville
 Phoenix – rete televisiva tedesca

Sport 
 Cheshire Phoenix – squadra di pallacanestro inglese
 Phoenix Bologna – squadra di football americano di Bologna
 Phoenix Coyotes – squadra di hockey su ghiaccio statunitense militante nella National Hockey League
 Phoenix Mercury – squadra di pallacanestro femminile statunitense militante nella WNBA
 Phoenix Suns – squadra di pallacanestro statunitense militante nella National Basketball Association
 St. Louis Phoenix – squadra di pallacanestro statunitense con sede a Saint Louis
 Tamworth Phoenix – squadra di football americano di Atherstone, in Inghilterra
 Tullamore Phoenix – squadra di football americano di Tullamore, in Irlanda

Videogiochi 
 Phoenix – videogioco arcade del 1980
 Phoenix – astronave spaziale costruibile nel videogioco online SpaceInvasion

Altro 
 AIM-54 Phoenix – missile aria-aria a lungo raggio
 Frangiflutti Phoenix – tipologia di frangiflutti utilizzata durante lo sbarco in Normandia
 Phoenix – produttore di televisori appartenente al gruppo Formenti
 Phoenix – prima astronave terrestre dotata di propulsione a curvatura nell'universo di Star Trek
 Phoenix – nave da ricerca e soccorso (SAR) della organizzazione non governativa maltese MOAS
 Phoenix II – veicolo prototipo elettrico
 Pontiac Phoenix – autovettura
 Programma Phoenix – operazione segreta della CIA durante la guerra del Vietnam
 Saab PhoeniX – concept car
 USS Phoenix – sei navi della marina americana
 Phoenix Contact – azienda tedesca di automazione industriale
 Phoenix Mecano – azienda svizzera di meccatronica

Pagine correlate
 The Phoenix